Smithfield Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Smithfield Historic District (Birmingham, Alabama), NRHP-ID 85002899
 Smithfield Historic District (Smithfield, Virginia), NRHP-ID 73002022